Йоавески — топоним, наименование нескольких объектов:
 Йоавески − деревня на севере Эстонии в волости Куусалу, уезд Харьюмаа.
 Йоавески — водопад на реке Лообу в Эстонии на границе уездов Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа.